Киянка — жителька або уродженка Києва.
 Киянка  — столярний молоток із дерева твердих порід або гуми.
 «Киянка» (оригінальна назва — «Киевлянка») — український радянський художній фільм, знятий у 1958 році режисером Тимофієм Левчуком. 
 "Киянка" - жаргонізм, який використовується до тролейбусів Київ-12.03, вироблені заводом Антонов.

Топонім 

Села:
 Киянка — Житомирська область, Барашівська сільська громада
 Киянка — Житомирська область, Стриївська сільська громада

Див. також 
 Київлянка — головний убір
 Кияни